Най (рум., ) — молдавская и румынская многоствольная флейта. Изготавливается из бузины, тростника и бамбука. Современный молдавский най состоит из 22—24 скреплённых трубок, составляющих диатоническую гамму. Путём изменения угла подачи струи воздуха возможно понижение основного тона трубки на полтона.

Настройка инструмента производится путём перемещения пробок в нижней части трубок. В трубках без передвижных пробок высота тона регулируется опусканием мелких предметов внутрь трубки (камешков, горошин, зёрен кукурузы).

На нае исполняют народные лирические песни (дойны) и танцевальные пьесы. Известные современные исполнители: Г. Замфир (Румыния), В. Иову, П. Захария, Б. Руденко, Г. Мустя (Молдова), К. Москович.

Продольная флейта 
В Румынии и Болгарии словом най также называют продольную флейту пастухов с 7-ю пальцевыми отверстиями, которую не следует путать с другой одноимённой продольной флейтой, распространённой на Ближнем Востоке.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Многоствольная флейта
Румынские музыкальные инструменты